İncesu steht für folgende Orte in der Türkei.

 İncesu (Doğubayazıt), Dorf im Landkreis Doğubayazıt, Provinz Ağrı
 İncesu (Aksaray), Gemeinde im zentralen Landkreis der Provinz Aksaray
 İncesu (Sason), Dorf im Landkreis Sason, Provinz Batman
 İncesu (Bingöl), Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Bingöl
 İncesu (Ortaköy), Dorf im Landkreis Ortaköy, Provinz Çorum
 İncesu (Osmancık), Dorf im Landkreis Osmancık, Provinz Çorum
 İncesu (Silvan), Dorf im Landkreis Silvan, Provinz Diyarbakır
 İncesu (Horasan), Dorf im Landkreis Horasan, Provinz Erzurum
 İncesu (İspir), Dorf im Landkreis İspir, Provinz Erzurum
 İncesu (Tekman), Dorf im Landkreis Tekman, Provinz Erzurum
 İncesu (Şehirkamil), Dorf im Landkreis Şehitkamil, Provinz Gaziantep
 İncesu (Gümüşhane), Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Gümüşhane
 İncesu (Tuzluca), Dorf im Landkreis Tuzluca, Provinz Iğdır
 İncesu (Keçiborlu), Gemeinde im Landkreis Keçiborlu, Provinz Isparta
 İncesu (Susuz), Dorf im Landkreis Susuz, Provinz Kars
 İncesu (Seydiler), Dorf im Landkreis Seydiler, Provinz Kastamonu
 İncesu (Taşköprü), Dorf im Landkreis Taşköprü, Provinz Kastamonu
 İncesu (Kayseri), Stadt und Landkreis der Provinz Kayseri
 İncesu (Develi), Dorf im Landkreis Develi, Provinz Kayseri
 İncesu (Seydişehir), Dorf im Landkreis Seydişehir, Provinz Konya
 İncesu (Kula), Dorf im Landkreis Kula, Provinz Manisa
 İncesu (Derik), Dorf im Landkreis Derik, Provinz Mardin
 İncesu (Çayeli), Dorf im Landkreis Çayeli, Provinz Rize
 İncesu (Vezirköprü), Dorf im Landkreis Vezirköprü, Provinz Samsun
 İncesu (Gürün), Dorf im Landkreis Gürün, Provinz Sivas
 İncesu (Trabzon), Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Trabzon
 İncesu (Sorgun), Dorf im Landkreis Sorgut, Provinz Yozgat

Incesu ist der Familienname folgender Personen:

 Necip Incesu (* 1978), türkischer Fußballspieler